Morgan je vlastní jméno velšského či skotského původu:

Rodné jméno 
 Seznam článků začínajících na „Morgan“

Příjmení 
 Augustus De Morgan (1806–1871), britský matematik a logik
 Becky Morgan (* 1974), velšská golfistka
 Chris Morgan, více osob
 Diane Morganová (* 1975), anglická komička
 Garrett A. Morgan (1877–1963), americký vynálezce
 Harry Morgan (1915–2011), americký herec
 Henry Morgan (1635–1688), britský korzár a pirát, posléze guvernér Jamajky
 John Hunt Morgan (1825–1864), konfederační generál za americké občanské války
 John Pierpont Morgan (1837–1913), americký finančník a bankéř
 Lee Morgan (1938–1972), americký jazzový trumpetista
 Lester Morgan (1976–2002), kostarický fotbalový brankář
 Lewis Henry Morgan (1818–1881), americký etnolog, antropolog a spisovatel
 Marlo Morganová (* 1937), americká lékařka a spisovatelka
 Michèle Morgan (1920–2016) – francouzská herečka
 Moc Morgan (1928–2015), velšský rybář, autor publikací o rybaření
 Rhodri Morgan (1939–2017), velšský politik
 Thomas Morgan (1866–1945), americký genetik, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství
 Vanessa Morganová (* 1992), kanadská herečka
 William G. Morgan (1870–1942), vynálezce volejbalu
 William Wilson Morgan (1906–1994), americký astronom

Místa 
USA
 Morgan (Georgie)
 Morgan (Minnesota)
 Morgan (Texas)
 Morgan (Utah)
 Morgan (Vermont)
 Morgan (Wisconsin)
 Morgan County – název jedenácti okresů

Austrálie
 Morgan (Jižní Austrálie)

Společnosti
Morgan Motor Company, britský výrobce sportovních automobilů
JPMorgan Chase, finanční instituce

V kultuře 
 Morgan (film), americký film z roku 2012